Lili Marleen (1938) német dal, Nortbert Schultze és Hans Leip szerzeménye
 Lili Marleen (1950) angol film, rendezte Arthur Crabtree
 Lili Marleen (1981) nyugatnémet film Rainer Werner Fassbinder rendezésében